Storer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John E. Storer
 Robert Winthrop Storer